Pedralva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pedralva (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 Pedralva (freguesia), Braga, Braga,

Spanien 

 Pedralba (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar